

Biografia 

Pasquale Ruggiero era figlio di un modesto borghese,Andrea, e fu avviato da Giovan Battista Amendola lo scultore originario di Episcopio di Sarno alla carriera artistica. A quattordici anni, aveva cominciato a studiare disegno con il pittore Giovanni Ancora nel suo paese e Amendola intuendone il talento artistico lo fece ammettere all'Istituto di Belle Arti di Napoli ove si diplomò. Passò poi alla scuola privata di Vincenzo Petrocelli che lo trattò "più che come discepolo come un figlio". Fu un prolifico pittore di quadri di genere e paesaggista e predilesse i soggetti campestri. Ruggiero ha compiuto parecchi viaggi all'estero visitando varie grandi città europee e transoceaniche. È stato a Londra, ad Ostenda, , a Rotterdam, a Smirne e due volte a New York per esporre le sue opere su tele e tavolette.                                      Il 19 marzo del 1905 un ictus gli paralizzò tutto il lato destro della persona senza però intaccargli le capacità mentali e la volontà. Il pittore cominciò un lavoro di rieducazione e imparò a dipingere con la sinistra e nel 1906, un anno dopo l'ictus, presentò alla Promotrice di Napoli un lavoro dipinto con la sinistra..

Alla Promotrice Salvator Rosa di Napoli Ruggiero ha esposto molte delle sue opere. Nel 1869 espose la sua prima opera "Un povero". Nel 1872 espose "Le cure materne". Nel 1875 espose "Mestizia e gioia", nel 1876 "Il canto del nostro popolo" che fu acquistato dal re Vittorio Emanuele II. Nel 1877 espose "La primavera della vita". Nel 1885 "Ricordo di Capri" fu venduto al Duca di Martina; nel 1887 e 1888 "Voglio vedere se mi ami" ed "Effetti del vino" furono acquistati dal Municipio di Napoli. Nel 1888 "Trastulli d'infanzia" fu acquistato dal Marchese Cesare Berlingieri. Nel 1890 espose "Prima del concerto" fu comperato dal Banco di Napoli e per il dipinto                                "Le nozze nel villaggio" riportò una medaglia di bronzo alla Mostra del Lavoro tenutasi in Napoli nel 1890.

Morì l'11 settembre del 1915.

Mostre a cui ha preso parte
Ha preso parte alle seguenti esposizioni:

 NAPOLI 1869 Promotrice "Un povero"
 NAPOLI 1872 Promotrice "Le cure materne"
 NAPOLI 1875 Promotrice "Mestizia e gioia"
 NAPOLI 1876 Promotrice " Il canto del nostro popolo"
 NAPOLI 1877 Promotrice "La primavera della vita"
 NAPOLI 1877 Esposizione Nazionale di Belle Arti. "L'ascensione del pallone","Il primo saluto" NAPOLI 1885 Promotrice "Ricordo di Capri"
 MILANO 1881 Esposizione Nazionale " Trastulli d'infanzia","Costumi napoletani"  NAPOLI 1887 Promotrice "Voglio vedere se mi ami"
 BERLINO 1883 Prima Esposizione d'arte Italiana Spagnola "La domenica in campagna","Pescatori napoletani", "Crudeltà della stolidezza"
 NAPOLI 1888 Promotrice "Effetti del vino","Trastulli d'infanzia"
 NAPOLI 1890 Promotrice "Prima de concerto"
 GENOVA 1892 Esposizione Italo-americana "Il ritorno dal battesimo","In vino veritas","Fumo che passa, cenere che resta"
 ROTTERDAM 1894 Esposizione di quadri nel Palazzo dell'Accademia di Arti "Vino,amore e castità","Il poeta in caserma"
 BARCELLONA 1896 Terza Esposizione di Belle Arti e Industrie artistiche "Tua", " Vieni subito ragazza" , In posa"NAPOLI 1906 Promotrice "Nel villaggio"

Note

Bibliografia 
 Giannelli, Enrico., Artisti napoletani viventi: pittori, scultori ed architetti: opere da loro esposte, vendute e premii ottenuti in esposizioni nazionali e internazionali: con 171 ritratti di artisti, Melfi & Joele (tip.), 1916, OCLC 1020136817.
 De Gubernatis, Angelo, 1840-1913., Dizionario degli artisti italiani viventi, pittori, scultori e architetti, Coi tipi dei successori Le Monnier, 1906, OCLC 23799013.
 Comanducci, Agostino Mario Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei. Editore: Patuzzi, Milano

Altri progetti